Jean d'Albret est le nom de: 

 Jean Ier d'Albret (1425-1468), vicomte de Tartas.
 Jean d'Albret (gouverneur de Champagne), mort en 1524, neveu du précédent.
 Jean III de Navarre (1469-1516), petit-fils du premier.